Памятник Перу Браге Младшему (, ) — монумент, сооружённый в г. Турку (Финляндия).

Автор памятника Вальтер Магнус Рунеберг.

Памятник установлен в 1888 году в честь графа Пера Браге Младшего, шведского государственного и военного деятеля, дипломата, генерал-губернатора Финляндии, регента Швеции.

Пер Браге Младший внёс значительный вклад в развитие Финляндии. Он реформировал всю административную систему страны, создал почтовую систему, основал десять новых городов, в том числе в 1649 году основал город Брагестад (после обретения Финляндией независимости — Раахе), принял меры по улучшению и развитию торговли и сельского хозяйства, заботился о церковном благоустройстве, о школьном и горном деле, во многом способствовал развитию образования.

В 1640 году он основал первый университет в Финляндии — Королевскую академию в Або (ныне Академия Або в Турку), где стал первым канцлером.

Статуя выполнена из бронзы, высотой — 2,95 м. Постамент из красного гранита высотой 4 м. На постаменте памятнике высечена надпись на шведском языке: «Я был доволен землёй — а земля мной» (Iagh war med landett och landett med mig wääl tillfreds).

Примечания

Ссылки 
 Muistomerkkejä ja patsaita

Браге, Турку
Браге
Браге, Турку
Бронзовые скульптуры